COP 15 (15. Conference of the Parties = 15. Vertragsstaatenkonferenz) kann sich beziehen auf:

 UN-Klimakonferenz in Kopenhagen 2009
 COP CBD 15 2021 (Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity)